

Toponyme

Bosnie-Herzégovine 
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.

Bulgarie 
Le nom étant écrit .
 Slatina, village de l'obchtina de Lovetch, dans l'oblast de Lovetch ;
 Slatina, village de l'obchtina de Berkovitsa, dans l'oblast de Montana ;
 Slatina, village de l'obchtina de Karlovo, dans l'oblast de Plovdiv ;
 Slatina, village de l'obchtina de Sitovo, dans l'oblast de Silistra.

Croatie 
 Slatina, ville et municipalité du comitat de Virovitica-Podravina ;
 Slatina, localité de la municipalité de Preseka, dans le comitat de Zagreb.

Kosovo / Serbie 
 Sllatinë/Slatina, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 Slatina/Sllatinë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Sllatinë/Slatina, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 Sllatinë/Slatina, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Macédoine 
Le nom étant écrit .
 Slatina, village de la municipalité de Makedonski Brod.

Monténégro 
 Slatina, un village de la municipalité d'Andrijevica ;
 Slatina, un village de la municipalité de Danilovgrad ;
 Slatina, un village de la municipalité de Pljevlja ;
 Slatina, un village de la municipalité de Šavnik.

Roumanie 
 Slatina, chef-lieu du județ d'Olt ;
 Slatina, une commune du județ de Suceava.

Serbie 
Le nom étant également écrit .
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Bor, district de Bor ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
 Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 Slatina, un village situé dans la municipalité d'Ub, Kolubara.

Slovaquie 
 Slatina, une commune du district de Levice, dans la région de Nitra ;
 Slatina nad Bebravou, une commune du district de Bánovce nad Bebravou, dans la région de Trenčín.

République tchèque 
 Slatina, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Slatina, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Slatina, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Slatina, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Slatina, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Slatina, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Slatina, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Slatina, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Slatina nad Úpou, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Slatina nad Zdobnicí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Ukraine 
 Solotvyno, ou Slatina en roumain, une commune du raïon de Tiatchiv, dans l'oblast de Transcarpatie.

Homonymie de localités en  Tchéquie